Ngulu peut désigner :
 Ngulu, un atoll et une municipalité des États fédérés de Micronésie ;
 les Ngulu, un peuple de Tanzanie ;
 Ngulu, un village du Cameroun situé dans la commune de Ndu.
 le ngulu, une des langues bantoues.
 Un Ngulu, un couteau d'exécution des Ngombe.